Николай Голубов:
 Голубов, Николай Иванович (ок. 1789—1845) — правитель канцелярии Николаевского и Севастопольского военного губернатора (А. С. Грейга, с 1833 г. — М. П. Лазарева), коллежский советник.
 Голубов, Николай Матвеевич (1881—1918) — войсковой старшина, участник Гражданской войны в России.
 Голубов, Николай Фёдорович (1856—?) — русский медик; профессор Московского университета.